gele gifoogdaas
 kwelder-gifoogdaas
 rivier-gifoogdaas